Bacta je blahodárná tekutina z Hvězdných válek. Je to léčivá látka, která dokáže zahojit menší i větší zranění a ta nenapravitelná (např. useknutá ruka) zastaví. 

V epizodě V., se s ní Luke Skywalker léčí z omrzlin způsobených na Hothu.

Star Wars
Fiktivní materiály